Zona Industriale ima više značenja:
 Zona Industriale, Alessandria
 Zona Industriale, Ancona
 Zona Industriale, Aosta
 Zona Industriale, Bari
 Zona Industriale, Belluno
 Zona Industriale, Bergamo
 Zona Industriale, Bologna
 Zona Industriale, Bolzano
 Zona Industriale, Brescia
 Zona Industriale, Cagliari
 Zona Industriale, Chieti
 Zona Industriale, Cremona
 Zona Industriale, Cuneo
 Zona Industriale, Enna
 Zona Industriale, Firenze
 Zona Industriale, Gorizia
 Zona Industriale, Imperia
 Zona Industriale, Isernia
 Zona Industriale, L'Aquila
 Zona Industriale, Lecce
 Zona Industriale, Livorno
 Zona Industriale, Lodi
 Zona Industriale, Macerata
 Zona Industriale, Mantua
 Zona Industriale, Matera
 Zona Industriale, Milano
 Zona Industriale, Modena
 Zona Industriale, Nuoro
 Zona Industriale, Padova
 Zona Industriale, Palermo
 Zona Industriale, Parma
 Zona Industriale, Pavia
 Zona Industriale, Perugia
 Zona Industriale, Piacenza
 Zona Industriale, Pordenone
 Zona Industriale, Potenza
 Zona Industriale, Reggio Calabria
 Zona Industriale, Rovigo
 Zona Industriale, Salerno
 Zona Industriale, Sassari
 Zona Industriale, Terni
 Zona Industriale, Torino
 Zona Industriale, Trento
 Zona Industriale, Treviso
 Zona Industriale, Udine
 Zona Industriale, Varese
 Zona Industriale, Verona
 Zona Industriale, Vicenza